Kofa steht für:
 Kofa Mountains, Bergareal in La Paz County und Yuma County (Arizona), Arizona
 einen ehemaligen Nürnberger Motorradhersteller, siehe Nürnberger Motorradindustrie#Kofa
 den DDR-Konservenwarenbetrieb VEB Kofa (Konservenfabrik Dresden), die ehemalige Konservenfabrik Wachs & Flössner

KOFA steht für:
 KOFA (Luftwaffe), Kontroll-/Flugabfertigungsausstattung, ein Kommunikationssystem der deutschen Luftwaffe
 Korean Film Archive, landesweites Filmarchiv in Südkorea

Abkürzung